Distrito 21 o distrito XXI puede hacer referencia a: 

 el distrito XXI de Budapest, Hungría.
 el distrito 21 de Madrid, España.